Засухино — название населённых пунктов:

Россия 
 Засухино — село в Прибайкальском районе Бурятии.
 Засухино — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Засухино — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Засухино — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Засухино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Засухино — не существующая ныне деревня в Зубцовском районе Тверской области.